Kayangel (staat), een staat in Palau
 Kayangel (atol), het grootste en enige bewoonde atol in die staat
 Kayangel (eiland), het grootste en enige bewoonde eiland in dat atol en in de staat